Era figlia di Andronico Comneno e di Irene e nipote di Manuele I, imperatore bizantino.

Biografia 
Teodora sposò nel 1148 Enrico II di Babenberg (1107 – 1177), già vedovo di Gertrude di Sassonia († 1143), che era fuggito a Costantinopoli dopo il fallimento della Seconda crociata.

Ad Enrico II Teodora diede tre figli:

 Agnese (verso il 1154 – 1182), andata sposa a Stefano III, re d'Ungheria;
 Leopoldo (1157 – 1194), duca d'Austria dal 1177 al 1194 e duca di Stiria dal 1192 al 1194, che sposò Elena (1158 – 1199),  figlia del Re Géza II d'Ungheria;
Enrico, (1158 – 1223), duca di Mödling, che sposò Richeza di Boemia..

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Theodora Komnena in: Österreich-Lexikon von aeiou.

Teodora Comnena (1134-1183)
Consorti dei sovrani d'Austria